Siedhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Siedhoff-Buscher (1899–1944), deutsche Kunsthandwerkerin
 Joost Siedhoff (1926–2022), deutscher Schauspieler
 Richard Siedhoff (* 1987), deutscher Pianist und Komponist
 Werner Siedhoff (1899–1976), deutscher Schauspieler
 Hans-Peter Siedhoff (1965–2018), deutscher Organist